M2R peut faire référence à :

 Master de recherche, en France ;
 M2R Films, société de production audiovisuelle fondée par Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation et réalisatrice française ;
 Mouvement pour la Deuxième République, un parti politique tunisien éphémère (fondé en 2007, légalisé en 2011, et disparu après la mort de son fondateur en 2012) ;
 Mouvement pour la renaissance et la refondation, un groupe de l'alliance Seleka en Centrafrique ;
 code postal de Willowdale Ouest, à Toronto, Canada.